Inaros ist der Name von:

 Inaros I., altägyptischer Fürst um 668 bis 665 v. Chr.
 Inaros II., altägyptischer Fürst oder König um 460 v. Chr.